Harry Thayer ist der Name folgender Personen:

* Harry Bates Thayer (1858–1936), US-amerikanischer Geschäftsmann und Erfinder
 Harry Irving Thayer (1869–1926), US-amerikanischer Politiker